Trömel ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Trömel (1936–2021), deutscher Industriemanager
 Martin Trömel (1934–2017), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

 Senta Trömel-Plötz (* 1939), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Thomas Werner Trömel (1931–2019), deutscher Diplomat